Халасинго има више значења:

 Халасинго, Халасинго Тексас (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халасинго (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Халасинго (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халасинго (Халасинго, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику